Syndocosia är ett släkte av tvåvingar. Syndocosia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Svampmyggor
Syndocosia